Сезон 1981/82 — 101-й сезон старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Финал Кубка состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 22 мая 1982 года. В финале встретились два лондонских клуба, «Тоттенхэм Хотспур» и «Куинз Парк Рейнджерс». «Тоттенхэм Хотспур» выиграл со счетом 1:0 в переигровке после ничьей 1:1 в первой игре.

Первый раунд 
Игры первого раунда прошли, 20-21 ноября 1981 года. Переигровки были сыграны в основном 23-25 ноября.

Второй раунд 
Игры второго раунда должны были пройти 12 декабря 1981 года, хотя многие игры не были сыграны до 15 декабря или даже 2 января или 9 января.

Третий раунд 
Игры третьего раунда должны были состояться 2 января 1982 года. Однако, некоторые матчи игрались 4 по 6 января, а другие 23 января. Большинство переигровок прошло 18-21 января.

Четвёртый раунд 
Игры четвёртого раунда в основном состоялись 23 января 1982 года. Некоторые матчи были сыграны и переиграны либо 26 января, либо 1 февраля.

Пятый раунд 
Все матчи пятого раунда были сыграны 13 февраля 1982 года. Единственная переигровка была сыграна 16 февраля.

Шестой раунд 
Игры шестого раунда прошли 6 марта 1982 года. Переигровок не было.

Полуфиналы 
Оба матча были сыграны 3 апреля 1982 года. «Тоттенхэм» и «Куинз Парк Рейнджерс» одержали победы и вышли в финал Кубка Англии.

Финал 

Финал состоялся на стадионе «Уэмбли» 22 мая 1982 года. Переигровка прошла 27 мая 1982 года.

Переигровка

Ссылки 
 The FA Cup at TheFA.com
 FA Cup at BBC.co.uk
 FA Cup news at Reuters.co.uk

1981-1982
Футбол в Европе в 1981 году
Футбол в Европе в 1982 году
Спорт в Великобритании в 1981 году
Спорт в Великобритании в 1982 году